Hippias van Elis, een Grieks sofist.
 Hippias, de zoon van Pisistratus, een Atheens tiran.